Sem Vaselina é um filme brasileiro de 1985, com direção de José Miziara.

Filmes do Brasil de 1985
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes em língua portuguesa
Filmes pornográficos do Brasil
Filmes pornográficos de 1985